Valbom peut désigner, au Portugal :
homonymies exactes :
Valbom, paroisse civile de la municipalité de Gondomar, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Valbom, paroisse civile de la municipalité de Pinhel, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
homonymies partielles :
São Martinho de Valbom, paroisse civile de la municipalité de Vila Verde, située dans le district de Braga et la région Nord ;
São Pedro de Valbom, paroisse civile de la municipalité de Vila Verde, située dans le district de Braga et la région Nord.